O Liga Regional (ou Insular) de Santiago de 2007-08 foi a epoca de Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul competição de futebol, , foi arrando-se por Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS). O clube finido em último posição foi relegado, o nove posição jogarado em jogos decisionais.  O número de clubes de temporada foi 20, 10 em Primeira e Segunda Divisões.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia conqustou o segundo título por clube é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2008, continuar o força regional e nacional por próxima quatros temporadas. Além, a finalista AD Bairro/ADESBA qualificado-se campeonato nacional.

O gols totais númeram aproximamente 282.

Clubes

Primeira Divisão

 Académica da Praia
 Bairro
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
AD Ribeira Grande
 Sporting Clube da Praia
 CD Travadores
GDRC Vila Nova - bairro de Vila Nova
 Vitória FC

Segunda Divisão
Asa Grande
Avenida 77
 AJ Black Panthers
 Delta
Fiorentina - Calabaceira
Jentabus
Kuminidade
 Lapaloma
ADSC Tchadense - Achada de Santo Antônio
GD Varanda - Achadinha de Baixo

Resumo da Temporada
A edição 2008 da Campeonato Regional (ou Insular) teve a Sporting Clube da Praia

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: GD Varanda
2a: AJ Black Panthers

Campeão

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
2007 em Cabo Verde
2008 em Cabo Verde
Década de 2000 na Ilha de Santiago